Хомченко Віктор Вікторович (* 1994) — український футболіст, нападник клубу «Карпати» (Львів).
 Хомченко Олександр (1958—2018) — пастор протестантської церкви «Слово життя» (Донецьк), військовий капелан.
 Хомченко Юрій Родіонович (1931—2018) — генерал-лейтенант військ зв'язку, в 1983—1987 роках — начальник військ зв'язку Сухопутних військ Міністерства оборони СРСР.

Також 
 Хоменко